Klippa kan avse:

 Klippa (geologi) – en mindre brant, kal bergsformation
 Klippa – en förstärkare hugger av ljudsignalerna, se klippning (ljudteknik)

Se även
Klippan (olika betydelser) – flera betydelser
Klippning – flera betydelser